Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti ist der Familienname folgender Personen:

 André Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti (1878–1955), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Taubaté
 Jayme Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti (1899–1976), brasilianischer Mediziner 
 Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti (1850–1930), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von São Sebastião do Rio de Janeiro